Santa Ernestina kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santa Ernestina (ort), São Paulo, 
 Santa Ernestina (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar